Китовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Китовская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Сергачский уезд
 Китовская волость (Крестецкий уезд) — в составе Новгородской губернии, Крестецкий уезд
 Китовская волость (Касимовский уезд) — в составе Рязанской губернии, Касимовский уезд